Azarih Cutting Flagg (1790—1873), ameriški politik  
 Ernest Flagg (1857—1947), ameriški arhitekt
 Fannie Flagg (*1944), ameriška igralka  
 George Whiting Flagg (1816—1897), ameriški slikar  
 James Montgomery Flagg (1877—1960), ameriški slikar in ilustrator
 Wilson Flagg (1938—2001), ameriški admiral